Содо́м:
 Содом — библейский город, согласно Библии, уничтоженный Богом вместе с Гоморрой за грехи жителей.

Топонимы в России 
 Содом — деревня, Высокораменское сельское поселение Шабалинского района Кировской области.
 Содом — деревня, Черновское сельское поселение Шабалинского района Кировской области.
 Содом — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Топонимы в Израиле 
 Содом — холм, протянувшийся вдоль юго-западного побережья Мертвого моря в Израиле.
 Содом — комплекс химических предприятий на юго-западном берегу Мёртвого моря.

См. также 
 Большой Содом
 Первый Содом
 Содом и Гоморра (значения)
 Sodom — немецкий музыкальный коллектив из Гельзенкирхена.